#перенаправление Чемпионат Германии по футболу 2014/2015